Диалект языка пушту региона Кветта — юго-восточный пуштунский диалект, распространённый в северном Балучистане, включая город Кветта. Близок к кандагарскому диалекту (95-100 % совпадений в лексике).

Фонетика 
В произношении довольно близок к кандагарскому диалекту. Аффрикаты t͡s и d͡z сохранены, но ретрофлексы ʂ и ʐ перешли в простые ʃ и ʒ.

Грамматика 
Личные местоимения практически совпадают с кандагарскими, однако h иногда выпадает в местоимениях 3-го лица, а u в mʊž может редуцироваться.

Лексика

Примечания 

 
Языки Афганистана
Языки Пакистана